Élie Marcos (né le  à Amiens en France) est un joueur français de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 2001 avec les Hockey Club Amiens Somme dans la Ligue Élite.

Lors de la rentrée 2017, il s'inscrit à la formation de manager général de club sportif dispensée par le Centre de droit et d'économie du sport de Limoges.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 || Hockey Club Amiens Somme || Élite ||- ||0 ||1 ||1 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Hockey Club Amiens Somme || Super 16 ||16 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Hockey Club Amiens Somme || Super 16 ||19 ||1 ||4 ||5 ||8 ||10 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
|2003-2004 || Amiens II || Division 3 ||8 ||9 ||5 ||14 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Amiens II || Division 3 ||1 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Hockey Club Amiens Somme || Ligue Magnus ||23 ||6 ||4 ||10 ||8 ||5 ||0 ||2 ||2 ||4
|- 
|2005-2006 || Hockey Club Amiens Somme || Ligue Magnus ||24 ||4 ||1 ||5 ||18 ||10 ||6 ||2 ||8 ||8
|-
|2006-2007 || Hockey Club Amiens Somme || Ligue Magnus ||25 ||5 ||5 ||10 ||30 ||5 ||0 ||1 ||1 ||6
|- 
|2007-2008 || Hockey Club Amiens Somme || Ligue Magnus ||26 ||3 ||2 ||5 ||38 ||3 ||1 ||0 ||1 ||4
|- 
|2008-2009 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus ||26 ||4 ||5 ||9 ||44 ||6 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|2009-2010 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus ||26 ||6 ||10 ||16 ||44 ||6 ||3 ||2 ||5 ||4
|- 
|2010-2011 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 26|| 5|| 11|| 16|| 30|| 15|| 1|| 8|| 9||22
|-
|2011-2012 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 25|| 8|| 6|| 14|| 32|| 5|| 3|| 3|| 6||4
|- 
|2012-2013 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus ||23 ||3 ||10 ||13 ||10 ||9 ||1 ||5 ||6 ||6
|-
|2013-2014 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 26 || 13 || 13 || 26 || 18 || 4 || 1 || 1 || 2 || 4 
|-
|2014-2015 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 20 || 8 || 10 || 18 || 8 || 5 || 2 || 3 || 5 || 4 
|-
|2015-2016 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 21 || 8 || 11 || 19 || 10 || 5 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
| 2016-2017 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 43 || 8 || 19 || 27 || 32 || 6 || 2 || 3 || 5 || 2
|-
| 2017-2018 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 38 ||4 ||	5 || 9 ||20 || 12 || 0 ||0 || 0 ||2

Notes et références 

Naissance en juillet 1983
Naissance à Amiens
Joueur français de hockey sur glace
Joueur de l'Étoile noire
Joueur du Amiens hockey élite
Attaquant de hockey sur glace